Acmaea sybaritica är en snäckart som beskrevs av Dall 1871. Acmaea sybaritica ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
sybaritica